Quintus Lutatius Catulus (Capitolinus) est un homme politique de la Rome antique, fils de Quintus Lutatius Catulus (consul en 102 av. J.-C.).

Biographie 
En 78 av. J.-C., il est consul. Il s'est opposé aux changements constitutionnels de Marcus Aemilius Lepidus. Quand Lepidus a mené une révolte, Catulus et Pompée l'ont défaite. Il était le chef du groupe ultra conservateur.

En 66 av. J.-C., il s'oppose à la loi de Manilius (lex Manilia), qui donne à Pompée le pouvoir de poursuivre la guerre contre Mithridate en Orient, à la place de Lucullus. Il était l'un des adversaires de Jules César :

En 65 av. J.-C., il est censeur, mais il abdique avant la fin de son mandat.

En 63 av. J.-C., il essaie de compromettre César lors de la conjuration de Catilina. La même année, il brigue la charge de Pontifex maximus contre le même César, qui l'emporte.

Son surnom de Capitolinus lui vint de la charge de restaurer le Capitole qui lui fut confiée au milieu des années 60. César tenta vainement de lui enlever cette charge pour détournement de fonds publics, en -63.

Il est l'arrière-grand-père de l'empereur Galba. Celui-ci lui vouait une grande admiration et faisait systématiquement mention de cette ascendance sur les inscriptions accompagnant ses statues.

Notes et références 

Consul de la République romaine
Censeur romain du Ier siècle av. J.-C.
Consul romain du Ier siècle av. J.-C.